Влади́мир Поздняко́в:
 Поздняков, Владимир Георгиевич (род. 1946) — российский государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы 6-го созыва.
 Поздняков, Владимир Иванович (1909—2002) — управляющий трестом «Уралэлектромонтаж», Герой Социалистического Труда.
 Поздняков, Владимир Николаевич (род. 1950) — российский дипломат.
 Позняков, Владимир Яковлевич (1916—2003) — главный инженер комбината «Североникель», лауреат Ленинской премии, почётный гражданин Мончегорска.